Masters 1992 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 10 - 16 februari 1992 i Wembley Conference Centre i London, England. Stephen Hendry vann sin fjärde raka titel, och blev därmed den förste att vinna fyra Masterstitlar totalt.

Resultat

Källor 
 Everton, Clive: The Embassy Book of World Snooker, Bloomsbury Publishing PLC , 1993. 
 Snooker Database

1992 i Storbritannien
1992
Snookersäsongen 1991/1992